Шуамта — топоним в Грузии:

 Шуамта — село в Абхазии/Грузии
 Шуамта — село в Ванском муниципалитете края Имеретия в Грузии.